Giovanni o Giovan Battista Lucini (1639-1686) – pittore italiano nato a Crema.
 Giovanni Battista Lucini (1639-1709) – librettista e letterato italiano nato ad Ancona.